Pachmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Pachmayr (1931–2011), deutscher Lebensmittelchemiker und Kaufmann
 Stefan Pachmayr (* 1968), deutscher Autor